Aceasă listă conține lista mijloacelor de transport (public și privat ) deținute de principalii operatori din orașul Galați

Autobuze 
 Linia 9: Cimitirul Sf. Lazăr – Țiglina 1 – Mazepa – Potcoava de Aur – Universitate -Parfumul Teilor – Gara CFR.
 Linia 10: Cartierul Dimitrie Cantemir – Kaufland – Țiglina 1 – Complex Francezi – 3 Star – Palatul Navigației – INTFOR.
 Linia 11: Micro 13 – Ionel Fernic – Piață Micro 39 – Bd. Siderurgiștilor – Țiglina 1 – Universitate – C.N.V.A. - Piața Centrală.
 Linia 12: Metro – Automecanica – Bariera Traian – Patinoar – Bd. Coșbuc – Păpădie – 3 Star – Potcoava – Piața Centrală.
 Linia 14: Piața Energiei – Depoul Energiei – Viaduct – Combinat – Unitate Militară – Comuna Smârdan – Sat Cișmele. (Op. Atlas)
 Linia 15: INTFOR – Liceul de Marină – Palatul Navigației – Centru – Piața Centrală
 Linia 16: Trecere BAC – Str. Saturn – Tiglina 1 – Bănci – Potcoava – Piata Centrală.
 Linia 17: Metro – Automecanica – Patinoar – Depozit – Bd. Siderurgiștilor – Bd. Brăilei – Micro 19 – Cartierul Dimitrie Cantemir.
 Linia 19: Complex Siretul – Liceul Auto – Casa Roșie – Bd. Brăilei – Țiglina 1 – Complex Francezi – Modern – Liceul de Artă – Grădina Publică.
 Linia 20: Complex Siretul – Liceul Auto – Casa Roșie – Țiglina 1 – Bd. Brăilei – Modern – Universitate – Gara C.F.R..
 Linia 22: Micro 40 – Liceul Nr.3 – Masnita – Bd. Siderurgiștilor – Țiglina 1 – Universitate – Gara C.F.R..
 Linia 25: Filesti – Billa 2 – Micro 13 – Micro 40.
 Linia 26: Gara C.F.R. - Grădina Publică – Parc C.F.R. - Bariera Traian – Depoul Tatra – Patinoar – Depozit – Micro 39 – Micro 13
 Linia 29: Micro 19- Micro 21 – Bd. Brăilei – Complex Francezi – Potcoava – Complex Spicul – Palatul Navigației – Str. Dogăriei – Autogara Dumitru – Gara C.F.R.
 Linia 31: Micro 19 – I.A.T.S.A. - Releu – Poligon Auto Barboși – Gara Barboși.
 Linia 34: INTFOR – Palatul Navigației – Centru – Bd. Brăilei – Bd. Coșbuc – Patinoar – Depozit – Micro 39 – Micro 13 
 Linia 35: Piața Centrală – Baia Comunală – Parcul Rizer – Spitalul Militar – Radu Negru – Str. Prundului – Bariera Traian – Automecanica – Metro
 Linia 36: Gara C.F.R. - Str. Basarabiei – Str. Tecuci – Biserica Sf. Mina – Liceul Metalurgic – Kaufland 2 – Comat.
 Linia 102: Parc C.F.R. - Grădina Publică – C.N.V.A. - Centru – Bd. Brăilei – Spitalul Județean – Micro 19.
 Linia 104: Parc C.F.R. - Grădina Publică – C.N.V.A. - Centru – Bd. Brăilei – Atlantic – Țiglina 3 – Cimitirul Sf. Lazăr.
 Linia 105: Grădina Publică – C.N.V.A. - Centru – Bd. Brăilei – Spitalul Județean – Micro 19.
 Etc.

Troleibuze 
 Linia 102: Parc C.F.R. - Grădina Publică – C.N.V.A. - Centru – Bd. Brăilei – Spitalul Județean – Micro 19.
 Linia 104: Parc C.F.R. - Grădina Publică – C.N.V.A. - Centru – Bd. Brăilei – Atlantic – Țiglina 3 – Cimitirul Sf. Lazăr.

Tramvaie 
 Linia 7: Stadionul Oțelul – Ireg – I.C. Frimu – Bd. Basarabiei – Piața Centrală.
 Linia 39: Stadionul Oțelul – Ireg – Piața Energiei – Micro 39 – Patinoar – Bd. Coșbuc – Bd. Ștefan cel Mare – Cimitir Israelit.
 Linia 44: Kaufland 2 – Micro 40 – Piața Aurel Vlaicu – Bd. Basarabiei – Piata Centrală. Gara.
 Etc.

Operatori auto în Galați 
 Transurb (autobuze, tramvaie, troleibuze)
 Atlas (autobuze), deține în principal cursele convenție pentru combinatul Arcelor-Mittal

Societăți de taxiuri în Galați 
Societăți de taximetre din Galați: 
 GT
 Samatax
 As-Galați
 Albertini
 Etc.
Prețul pe kilometru practicat de majoritatea companiilor este de 1,69 RON în timpul zilei, pornirea și kilometrul în timpul nopții variând în funcție de companie. De asemenea mai sunt și taxiuri particulare nerecomandate oamenilor deoarece practică tarife foarte mari! Aceștia se întâlnesc în zonele gărilor, autogării, mall-urilor etc.

Galerie de imagini din Galați

Legături externe 
 http://www.transurbgalati.ro/

Liste legate de România
Transport public în România
Galați
Galați